Dagalaifo (cônsul em 366) - oficial bizantino do ;
 Dagalaifo (cônsul em 461) - oficial bizantino do ;
 Dagalaifo (conde) - oficial bizantino do ;